Kemlitz – frazione della città di Dahme/Mark (Brandeburgo)
 Kemlitz – località della frazione di Groß Ziescht della città di Baruth/Mark (Brandeburgo)